Onderdistrict in Indonesië
 Wonocolo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Wonocolo (Kedewan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Wonocolo (Taman), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java